No More Tears, Barbra Streisand & Donna Summer dala
No More Tears, a francia Modjo 2002 januárjában megjelent kislemeze
No More Tears, Ozzy Osbourne hatodik stúdióalbuma, amely 1991. szeptember 17-én jelent meg
No More Tears, az előző stúdióalbum címadó dala